Tsinjoarivo (Vakinankaratra), een plaats in de regio Vakinankaratra, Madagaskar
 Tsinjoarivo (Bongolava), een plaats in de regio Bongolava, Madagaskar